Камаль (Мартин Энгельс, Martin Engels, родился 18 апреля 1956 года в Билефельде, Германия) — немецкий музыкант и звукорежиссёр. Музыку изучал в Дюссельдорфе, позже работал в государственном театре Билефельда. По образованию — классический гитарист, с ранних 80-х начал экспериментировать с синтезаторами и секвенсорами. Работал также звукорежиссёром в Государственном театре в Билефельде.

В 1982 принял Санньясу и взял себе имя Камаль.

Сочинять музыку стал с 1985 года. Продано свыше полумиллиона его альбомов.

Женат. Жену зовут Гата (Ghata).

В настоящее время проживает в Байрон Бэй (Byron Bay), Австралия.

Дискография 
 Silhouette (1987)
 Blue Down (1989)
 Classics for Love (1991)
 Mysterious Traveller (1992)
 Osho Chakra Breathing (1993)
 Quiet Earth — Dusk (1993)
 Collection (1993)
 Into Silence (1993, 2004 переиздание)
 In Wonder (1994)
 Mistral (1994)
 Shadow of the Pines (1994)
 Reiki (1995)
 Papillon (1997)
 Shamanic Healing (1999)
 Mystery Road (2000)
 Reiki Whale Songs (2001)
 Reiki Whale Dreaming (2005)
 Whale Meditation (2008)
 Quiet Earth (2008)
 Zen Mama (2010)
 Reiki Healing Mind (2010)

Ссылки 
 Kamal: В потоке любви. Интервью Jazz-Квадрат, 2007 г. 
 Страница Камаля на MySpace 

Музыканты в стиле нью-эйдж